Daniel Heidak (* 19. Juni 1991) ist ein deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler.

Karriere

Hallen-Volleyball 
Heidak begann mit dem Volleyball beim VfB Friedrichshafen, wo er mit den „Volley YoungStars“ in der 2. Bundesliga Süd spielte. 2009 gehörte er zum Kader der deutschen U19-Nationalmannschaft. 2014/15 spielte Heidak beim Drittligisten TuS Durmersheim. Nach dem Vereinswechsel der Mannschaft zum SSC Karlsruhe gelang ihm in der Saison 2016/17 der Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Beachvolleyball 
Heidak gewann die Baden-Württembergischen U18-Landesmeisterschaften 2008 mit Robin Baur. Beide wurden im Folgejahr Dritte.

Weblinks

Einzelnachweise 

Volleyballspieler (SSC Karlsruhe)
Beachvolleyballspieler (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1991
Mann